Ijaw peut désigner :
 les Ijaw, une population du Nigeria ;
 l’ijaw, leur langue.